Terayama ist der Familienname folgender Personen:

 Shūji Terayama (1935–1983), japanischer Schriftsteller und Filmregisseur
 Tsubasa Terayama (* 2000), japanischer Fußballspieler